Hieronder staan alle wedstrijden vermeld die voetbalvereniging VVV in het nationale bekertoernooi heeft gespeeld.

In het seizoen 1911/12 nam VVV voor het eerst deel aan het toernooi. In het seizoen 1924/25, 1933/34, 1934/35, 1943/44 en 1966/67 was er geen deelname aan het toernooi.In het seizoen 1918/19, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1928/29, 1930/31, 1932/33, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56 en 1959/60 vond er geen bekertoernooi plaats in Nederland.In het seizoen 1958/59 won VVV voor het eerst de nationale beker.

Legenda
 GF = Groepsfase
 TR = Tussenronde
 1R = Eerste ronde
 2R = Tweede ronde
 3R = Derde ronde
 4R = Derde ronde
 1/8 = Achtste finale
 1/4 = Kwartfinale
 1/2 = Halve finale
 F = Finale

Bekerwedstrijden
De wedstrijden zijn gerangschikt op het seizoen waarin deze zijn gespeeld. Ook worden de doelpuntenmakers aan de zijde van VVV vermeld.

Statistieken

Statistieken per tegenstander

1 Wedstrijden worden geteld als stand na 90 of 120 minuten.

Doelpuntenmakers vanaf invoering betaald voetbal (1954)

VVV-Venlo